Gneis bzw. Gneiss steht für:
 Gneis, Gestein
 eine Krankheit, siehe seborrhoisches Ekzem
 Gneis (Salzburg), Stadtteil

 Gneiss Hills, Hügel auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Gneiss Lake, See auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Gneiss Peak, Antarktika
 Gneiss Point, Landspitze an der Ostküste des Viktorialands, Antarktika

Siehe auch:
 Kneiss